Николай Гетц (, род. 19 ноября 1991) — норвежский шахматист, международный мастер (2011), тренер ФИДЕ (2014).

Шахматная карьера 
Участник нескольких чемпионатов Норвегии. Лучший результат — делёж 4—8 мест в 2015 г.

В составе сборной Норвегии участник шахматной олимпиады 2016 г. и командного чемпионата Европы 2011 г.

Участник юниорского чемпионата мира 2011 г., юношеского чемпионата мира 2008 г. (в категории до 18 лет) и юношеских чемпионатов Европы 2007 и 2009 гг. (в категориях до 16 и до 18 лет соответственно).

Участник личных чемпионатов Европы 2011 и 2016 гг.

В составе клуба «Oslo Schakselskap» участник пяти Кубков европейских клубов (2009, 2010, 2011, 2015 и 2016 гг).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Н. Гетца в базе Chessgames
 Личная карточка Н. Гетца на сайте 365Chess

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам